Фабрика Вијеха има више значења:

 Фабрика Вијеха (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Фабрика Вијеха (Кваутепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику